Fiume puede hacer referencia a:
 Fiume (literalmente, «río» en italiano), nombre histórico de la ciudad croata de Rijeka. 
 Estado libre de Fiume, antiguo microestado del mar Adriático.
 Fiume Veneto, localidad italiana.
 Fiume, antiguo crucero pesado italiano de la clase Zara.